Дэндридж:

 Дэндридж, Боб (род. 1947) — американский баскетболист.
  (1921—1991) — американская певица, актриса и танцовщица.
 Дэндридж, Дороти (1922—1965) — американская актриса и певица.
 Дэндридж, Мерл (род. 1975) — американская актриса и певица.
 Дэндридж, Руби (1900—1987) — американская актриса.